Hørby Kirke kan henvise til flere kirker i Danmark:
 Hørby Kirke (Frederikshavn Kommune), Hørby Sogn, Frederikshavn Kommune
 Hørby Kirke (Holbæk Kommune), Hørby Sogn, Holbæk Kommune
 Hørby Kirke (Mariagerfjord Kommune), Hørby Sogn, Mariagerfjord Kommune